Cadenza steht für:
 Kadenz (Instrumentalkonzert), musikalische Improvisation eines Solisten in einem Instrumentalkonzert
 Kia Cadenza, ein Pkw-Modell der oberen Mittelklasse
 Cadenza (Label), Schweizer Label für elektronische Tanzmusik

 Cadenzza, Tochterunternehmen der Swarovski-Gruppe

Siehe auch:
 Cadence
 Kadenz